Їда Ей і Мая Кідовакі були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Їда, яка виступала в парі з Наґацука Кьоко.

Їда і Наґацука у чвертьфіналі програли парі Яюк Басукі і Міягі Нана.

Мамі Доносіро і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі Басукі та Міяґі з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Дженні Бірн /  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Міягі Нана (фінал)
 Лінда Гарві-Вілд /  Крістін Редфорд (1-ше коло)
 Сабін Аппельманс /  Флоренсія Лабат (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1994 Japan Open Tennis Championships Women's Doubles Draw

Парний розряд